Clay City (Kentucky)
Clay City (Illinois)
Clay City (Indiana)

Desambiguações de topônimos